Джамнагар (; ) — округ в индийском штате Гуджарат, на севере полуострова Катхиявар. Административный центр — город Джамнагар. Площадь округа — 14 125 км². По данным всеиндийской переписи 2001 года население округа составляло 1 904 278 человек. Уровень грамотности взрослого населения составлял 66,48 %, что выше среднеиндийского уровня (59,5 %). Доля городского населения составляла 43,91 %. В округе расположен священный индуистский город Дварка.

Округа Гуджарата